Bliss (virus informàtic)
 Bliss (Idaho)
 Bliss  o Espera'm a l'infern , pel·lícula australiana de 1985 basada en el llibre de Peter Carey 
 Arthur Bliss (Londres, 1891 - 1975), compositor del Regne Unit 
 Nathaniel Bliss (segle XVIII), matemàtic i astrònom anglès que va ser catedràtic savilià i astrònom reial